Diese Liste nennt die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft der 18. Wahlperiode (17. März 2004 bis 12. März 2008). Zu weiteren Informationen über diese Wahlperiode siehe: Bürgerschaftswahl in Hamburg 2004.

Weblinks 
Parlamentsdokumentation der Hamburgischen Bürgerschaft
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Plenarprotokoll 18/1 vom 17. März 2004, S. 13–14: Namensaufruf und Feststellung der Beschlussfähigkeit; Alphabetisches Namensverzeichnis (PDF; 76 kB)

 19